Josiah Thomas est un nom pouvant désigner:

 (1760-1820), archidiacre anglais
Josiah Thomas (1863-1933), homme politique australien de Nouvelle-Galles-du-Sud
 (1910-1960), joueur australien de cricket

Voir aussi

Thomas, Josiah